Gazeta de Barcelona, primera publicació periòdica catalana i de la península Ibèrica, impresa per Jaume Romeu a Barcelona l'any 1642
 Gazeta de Vich, publicació trisetmanal de Vic, continuació de les publicacions la Gazeta Vigatana (1904 - 1905) i la Gazeta Montanyesa (1905
 Gazeta Vigatana, publicació setmanal de Vic, creada el 1904 i dirigida per Lluís Bertran Nadal i Canudas 
 Gazeta de Mallorca, publicació editada a Mallorca entre el 4 d'abril i el 8 d'agost de 1903. Oferia informació general sobre Palma i la Part forana
 La Gazeta de Manresa, periòdic que neix el juny de 1976 
 Gazeta Montanyesa, publicació bisetmanal de Vic, creada i dirigida el 1904 pel canonge Jaume Collell 
 Gazeta o Gaceta de Madrid, publicació periòdica oficial editada a la ciutat espanyola de Madrid des de 1697 fins a 1936